Il doppio  del Visit Panamá Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Júlio César Campozano e Alejandro González hanno battuto in finale Daniel Kosakowski e Peter Polansky 6–4, 7–5 in the final.

Teste di serie

  Víctor Estrella /  Daniel Garza (quarti di finale)
  Vahid Mirzadeh /  Maciek Sykut (semifinali)

  Fabiano de Paula /  Rogério Dutra da Silva (quarti di finale)
  Luis Díaz-Barriga /  Alejandro Fabbri (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Visit Panamá Cup 2012